Фредерик Уильям Стэнфилд (; 4 мая 1944, Торонто — 13 сентября 2021, Буффало) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз» (1970, 1972).

Игровая карьера 
На юниорском уровне играл за команду «Сент-Катаринс Блэкхоукс», где в сезоне 1963/64 заработал 109 очков (34+75), получив приз Макс Камински Трофи, как игрок, показавший спортивную честность.

По окончании сезона присоединился к «Чикаго Блэкхокс», где отыграл три сезона, совмещая матчи за фарм-клуб «Сент-Луис Брэйвз». По окончании сезона 1966/67 Стэнфилд, Фил Эспозито и Кен Ходж были обменяны в «Бостон Брюинз», где стали ключевыми и результативными игроками «Брюинз». Стэнфилд стал частью команды, дважды выигравшей Кубок Стэнли в 1970 и 1972 годах.

По окончании сезона 1972/73 был обменян в «Миннесоту Норт Старз», где отыграл полтора сезона, при этом во втором сезоне его результативность снизилась. В январе 1975 года был обменян в «Баффало Сейбрз», где его результативность улучшилась и он играл за «Сейбрз» три с половиной сезона.

Его последним клубом в карьере стал «Херши Беарс», в котором он завершил карьеру по окончании сезона 1978/79, совмещая при этом должность тренера.

Смерть
Скончался 13 сентября 2021 года в Баффало в возрасте 77 лет.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Сент-Катаринс Типис»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Миннесота Норт Старз»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Херши Беарс»
Обладатели Кубка Стэнли